Das Qatar International 1997 fand vom 20. bis 27. November 1997 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1997/98 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Gold. Das Preisgeld betrug 100.000 US-Dollar.
 
Im Endspiel trafen die an Position drei und vier gesetzten Peter Nicol und Jonathon Power aufeinander, das Power mit 17:16, 15:13, 14:17, 9:15 und 15:8 gewann. Vorjahressieger Jansher Khan unterlag im Halbfinale Jonathon Power in drei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Saoud Al Sulaiti einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

 
1997
PSA World Tour 1997/98
Squashturnier in Doha